Алекса́ндр Хаба́ров:
 Хабаров, Александр Владимирович  (род. 1972) — российский тележурналист и телеведущий.
 Хабаров, Александр Григорьевич (1922—2010) — Герой Советского Союза.
 Хабаров, Александр Игоревич (1954—2020) — русский советский поэт, прозаик и журналист.